Les Antilocapridés forment une famille de mammifères artiodactyles originaires d'Amérique du Nord. 

Cette famille ne compte plus qu'une seule espèce vivante, Antilocapra americana, mais était largemenent diversifiée au Miocène et au Pliocène.

Liste de genres 
Sous-famille Antilocaprinae
Tribu Antilocaprini
Genre Antilocapra
Genre Texoceros
Tribu Ilingoceratini
Genre Ilingoceros
Genus Ottoceros
Genus Plioceros
Genus Sphenophalos
Tribu Proantilocaprini
Genre Proantilocapra
Genre Osbornoceros
Tribu Stockoceratini
Genre Capromeryx - synonyme Breameryx.
Genre Ceratomeryx
Genre Hayoceros
Genre Hexameryx
Genre Hexobelomeryx
Genre Stockoceros
Genus Tetrameryx
Sous-Famille Merycodontinae
Genre Cosoryx
Genre Meryceros
Genre Merycodus
Genre Paracosoryx
Genus Ramoceros
Genus Submeryceros

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Références 
 

Famille d'artiodactyles (nom scientifique)